Татенге́м, Татенґем () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 65 км на захід від Лілля, 65 км на північний захід від Арраса.

Історія 

1 січня 2016 року Татенгем і Сен-Мартен-о-Лаер було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Мартен-ле-Татенгем.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 673 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1810,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Татенгем
 Татенгем на сайті французького Національного інституту географії
 Татенгем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Татенгем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Па-де-Кале